Denis Aleksandrovitch Poliakov (en ) ou Dzianis Aliaksandravitch Paliakow (en ) est un footballeur international biélorusse né le  à Minsk. Il évolue au poste de défenseur central.

Biographie 

Le , il résilie son contrat le liant à l'Oural Iekaterinbourg.

Statistiques

Palmarès 
  Biélorussie espoirs
 Troisième de l'Euro espoirs en 2011

 BATE Borisov
 Champion de Biélorussie en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2015
 Vainqueur de la Supercoupe de Biélorussie en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017

 APOEL Nicosie
 Champion de Chypre en 2018

 Kaïrat Almaty
 Champion du Kazakhstan en 2020.
 Vainqueur de la Coupe du Kazakhstan en 2021.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international biélorusse
Joueur du Chakhtior Salihorsk
Joueur du FK BATE Borisov
Joueur de l'APOEL Nicosie
Joueur de l'Oural Iekaterinbourg
Joueur du FK Kaïrat Almaty
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2012
Naissance en avril 1991
Naissance à Minsk